Il falegname di Livonia è il titolo di diverse opere ispirate a una commedia in prosa di Alexandre Duval, Le Menuisier de Livonie, ou les Illustres voyageurs:

Il falegname di Livonia, opera di Giovanni Pacini, libretto di Felice Romani, Milano, 1819;
Il falegname di Livonia, ossia Pietro il grande, Kzar delle Russie, opera di Gaetano Donizetti, libretto del marchese Gherardo Bevilacqua-Aldobrandini, Venezia, 1819;
Il falegname di Livonia, opera di Nicola Vaccaj, libretto di Bartolomeo Merelli, 1824.